Verschlag steht für:
 Myopathie bei Pferden
 eine meist quaderförmige Umverpackung (Packmittel) aus Holz oder Kunststoff 
 fachsprachlich (auch Schlag) für eine Autotür
 ein kleiner, abgetrennter Raum, siehe Raum (Architektur)

Siehe auch: